Milne-Edwards kan som auktorsförkortning betyda:

 Henri Milne-Edwards
 Alphonse Milne-Edwards

Robotskapade auktorsförkortningar